Род Тинтява включва около 400 вида, сред които:

Списъци за наука